Das Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Polen 1947 war ein Tenniswettbewerb in Katowice.

Ergebnisse 
Bis zum Viertelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Halbfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Quellen 
 Dziennik Zachodni, Ausgaben vom 20–26. August 1947, verfügbar bei sbc.org.pl 
 Przegląd Sportowy, 1947, Nr. 67–69, verfügbar unter buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/p_sportowy/start.htm
 Sport i Wczasy, 1947, Nr. 20, verfügbar bei sbc.org.pl

Tennisturnier in Katowice
Tennisturnier 1947
Herrentennisturnier